Capital Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Capital Township (Illinois)
 Capital Township (South Dakota)